Schmauß ist der Familienname folgender Personen:

 August Schmauß (1877–1954), deutscher Meteorologe
 Friedrich von Schmauß (1792–1846), bayerischer Offizier und Baumeister
 Gottfried Schmauß, vollständig: Franz Gottfried Ferdinand Schmauß (1829–1877), deutscher Amtsarzt, Sohn von Friedrich von Schmauß
 Jakob Friedrich Schmauß (1715–1787), deutscher Offizier, Ingenieur, Geometer, Sohn von Johann Jakob Schmauß
 Johann Jakob Schmauß (1690–1757), deutscher Jurist, Historiker und Hochschullehrer
 Joseph von Schmauß (1863–1932), bayerischer Generalleutnant 
 Matthäus Schmauß (1831–1907), bayerischer Generalmajor und Kommandant von Germersheim

Außerdem:
 Schmauß (Hebertsfelden), ein Ortsteil von Hebertsfelden (Bayern)

Siehe auch:
 Schmaus
 Hospiz (Brauch)